Alta sau ALTA se poate referi la:

Acronime
 American Land Title Association
 American Literary Translators Association
 Atlanta Lawn Tennis Association
 Australasian Language Technology Association

Locuri

Canada 
 Alta Lake, British Columbia, comună din Whistler, British Columbia
 Alta Lake (British Columbia), lac din Whistler, British Columbia
 Alta Creek, numele oficial al River of Golden Dreams, Whistler, British Columbia

Novegia
 Alta (comună), o comună din Finnmark, Norvegia
 Alta (oraș), un oraș din comuna Alta, Finnmark, Norvegia
 Alta Airport, aeroportul din Finnmark, Norvegia
 Biserica din Alta, o bisrică din comuna Alta, Finnmark, Norvegia

Suedia 
 Älta, localitate din comuna Nacka

Ucraina
 Râul Alta, un mic râu din Ucraina

Statele Unite
 Alta California ("Upper California"), teritoriul mexican care apoi a devenit statul California al SUA
 Alta, California, comună din Placer County, California
 Alta, Illinois, comună din Peoria County, Illinois
 Alta, Indiana, a town in Vermillion County, Indiana
 Alta, Iowa, oraș (city) din Buena Vista County, Iowa
 Alta, Utah, oraș (town) din Salt Lake County, Utah
 Alta Ski Area, zonă de schi din Munții Wasatch, Salt Lake County, Utah
 Alta, Fayette County, West Virginia, comunitate neîncorporată din Fayette County, West Virginia
 Alta, Greenbrier County, West Virginia, comunitate neîncorporată din Greenbrier County, West Virginia
 Alta, Wyoming, comună din Teton County, Wyoming
 Alta Lake State Park, un parc din statul Washington

Alte sensuri
 , o vopsea roție folosită de femeile din India
 Alta (poet) (Alta Gerrey, n. 1942), poet și prozator din Oakland, California
 Alta (roman), roman fantasy din 2004, scris de Mercedes Lackey
 Alta (vehicule), producător grec de automobile, camionete și motociclete
 Alta Car and Engineering Company, an English automobile and a Formula One racing manufacturer
 Alta Group Newspapers, o editură defunctă de ziare din SUA
 Alta Newspaper Group, o editură de ziare din Canada de Vest și Quebec
 Alta Records, Dallas, Texas
 AltaVista, motor de căutare
 Treno Alta Velocità,

Vezi și
 Alto (dezambiguizare)
 Altamont (dezambiguizare)